Terrorism kan syfta på:

 Terrorism – systematiska användandet av våld eller förstörelse, särskilt mot civila mål, för att med hjälp av rädsla tvinga fram politiska förändringar.

Se även
Terrorister (olika betydelser)
Terror (olika betydelser)